Suicide steht für:

 Suicide, ein US-amerikanisches No-Wave-Duo aus New York
 Suicide (Album), ein gleichnamiges Album

Suicide ist ein Ringname von:
 Daniel Covell (* 1971), US-amerikanischer Wrestler, siehe Christopher Daniels
 Frank Gerdelman (* 1977), US-amerikanischer Wrestler, siehe Frankie Kazarian
 Teddy James Perkins (* 1984), US-amerikanisch-philippinischer Wrestler

Suicide ist der Künstlername von:

 Sawa Suicide (Sarah Remetch; * 1978), US-amerikanisches Fotomodel, Fotografin und Musikerin

Siehe auch:

 SuicideGirls